Solenofilomorphidae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 5 родів з 10 видами:
 Рід Endocincta
 Endocincta punctata Crezee 1975
 Рід Fusantrum
 Fusantrum rhammiphorum Crezee 1975
 Рід Myopea
 Myopea crassula Crezee 1975
 Myopea latafaucium Crezee 1975
 Рід Oligofilomorpha
 Oligofilomorpha interstitiophilum Faubel, 1974
 Oligofilomorpha karlingi Dörjes 1971
 Рід Solenofilomorpha
 Solenofilomorpha funilis Crezee 1975
 Solenofilomorpha guaymensis Crezee 1975
 Solenofilomorpha justinei Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011
 Solenofilomorpha longissima Dörjes 1968

Ацеломорфи